Iku Lhung (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Iku Lhung (Labuhan Haji Barat), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing